Ниже представлен список фильмов — художественных, документальных и мультипликационных — о княжеской династии Рюриковичей, правившей Русью с 862 по 1598 гг.

Список

См. также 
 Список фильмов о династии Романовых
 Легенда о Коловрате

Р
Фильмы о Средневековье
Рюриковичи в культуре и искусстве